Bo Zenga – attore statunitense
Erik Zenga – calciatore russo naturalizzato tedesco
Walter Zenga – allenatore ed ex calciatore italiano